Протасовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Протасовская волость (Лукояновский уезд) — в составе Нижегородской губернии
 Протасовская волость (Саранский уезд) — в составе Пензенской губернии
 Протасовская волость (Тамбовский уезд) — в составе Тамбовской губернии
 Протасовская волость (Одоевский уезд) — в составе Тульской губернии